Borro kan syfta på:

 Luigi Borro (1816–1880), en italiensk skulptör
 Quebrada Borro, ett vattendrag i Colombia